Крикун — родина птахів з ряду гусеподібних.

Крику́н — українське прізвище.

 Крикун Григорій Тимофійович (1906—1971) — український режисер-документаліст.
 Крикун Дмитро Романович (1880-ті — 1-а пол. XX ст.) — майстер бандур.
 Крикун Микола Григорович (1932, Житомир) — український історик.
 Крикун Олександр Володимирович (1968) — український легкоатлет.
 Крикун Олексій Олексійович (1963) — український правоохоронець; генерал-лейтенант міліції; Заслужений юрист України.
 Крикун Сергій Костянтинович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Крикун Юрій Пилипович (1929) — український сценарист, редактор.
 Крикун Юрій Юрійович (1963) — український журналіст, режисер документального кіно, публіцист, кандидат в космонавти.

Українські прізвища